Grunau steht für:
 Grunau (Bach), Fließgewässer im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Grunau Baby, ehemaliger Segelflugzeugtyp

Orte:
 Grunau (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Grunau (Hohenmölsen), Wüstung bei Hohenmölsen, Ortsteil der Gemeinde Großgrimma, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Grunau (Roßwein), Ortsteil der Stadt Roßwein, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Grunau (Strenznaundorf), Wüstung bei Strenznaundorf, Ortsteil der Stadt Könnern im Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt

Orte in Polen:
 Grunau, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, seit 1945: Gronowo (Braniewo), Ortschaft der Gemeinde Braniewo, Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grunau, Dorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Gronowo (Mrągowo), Ortschaft der Gemeinde Mrągowo, Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grunau, Wald-/Forsthaus, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Gronowo (Osada), Ortschaft der Gemeinde Mrągowo, Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grunau, Kreis Marienburg, Westpreußen, seit 1945: Gronowo Elbląskie, Gemeinde im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 davon abgeleitet wegen der Herkunft der Siedler: „Kolonien Grunau“ in der Region Mariupol, Ukraine
 Gronowo Górne, deutsch Grunau Höhe, Kreis Elbing/Ostpreußen, Ortschaft der Landgemeinde Elbląg
 Jagodnik (Świdnica), deutsch Grunau Jakobsdorf, Kreis Schweidnitz/Schlesien, Ortschaft der Landgemeinde Świdnica
 Jeżów Sudecki, deutsch Grunau, Kreis Hirschberg/Schlesien, Ort und Gemeindesitz im Powiat Jeleniogórski
 Krzewina (Bogatynia), deutsch Grunau, Kreis Görlitz/Schlesien, Ortschaft der Stadt Bogatynia, Powiat Zgorzelecki
 Siestrzechowice, deutsch Grunau, Kreis Neiße/Schlesien, Ortschaft der Gemeinde Nysa
 Skarżyce (Strzegom), deutsch Grunau bei Striegau, Kreis Schweidnitz/Schlesien, Ortschaft der Gmina Strzegom
 Stare Gronowo, deutsch Grunau, Kreis Flatow/Pommern, Ortschaft der Gmina Debrzno im Powiat Człuchowski
 Żerzuszyce, deutsch Grunau bei Zobten, Kreis Breslau/Schlesien, Ortschaft der Gmina Sobótka

Grunau ist der Familienname folgender Personen:
 August Grunau (1881–1931), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 George Grunau (1820–1890), deutscher Reeder und Unternehmer
 Jürgen P. K. Grunau (* 1953), deutscher Spieleautor
 Ignatz Grunau (1795–1868), deutscher Kaufmann und Reeder
 Simon Grunau (~1470–1530/1537), Dominikaner in Danzig und alt-preußischer Historiograph
 Wilfried Grunau (* 1958), deutscher Ingenieur und Geodät

Siehe auch:
 Grünau (Begriffsklärung)
 Grunow (Begriffsklärung)